Créé en 2000 par Georges Grouard chez FJM Communications & Publications, Otaku était une revue consacrée à la culture japonaise et plus généralement asiatique, en couvrant tous les sujets : Animation, Cinéma, Manga, Culture, Musique, Littérature, Mode, Cuisine, etc.

Otaku s'inscrivait dans la section "divertissement" du groupe de presse FJM Communications & Publications aux côtés de Manga Spirit, Jap'Anime Mag et Shôjo Mag. À la suite du dépôt de bilan de la société, le  et dernier numéro n'a jamais été publié et n'est disponible qu'en téléchargement gratuit.

Historique

Notes et références

Article connexe 
 Liste de magazines de jeux vidéo

Presse bimensuelle disparue en France
Presse culturelle en France
Titre de presse créé en 2000
Titre de presse disparu en 2006